Un municipi en el districte de Bad Kreuznach a Renània-Palatinat, Alemanya. Vegeu Sponheim (ciutat)
 Un comtat. Vegeu Comtat de Sponheim
 Casa de Sponheim, que va governar al comtat d'aquest nom, a les marques d'Ístria i de Carniola i al ducat de Caríntia.
 Lars Sponheim (nascut el 1957), polític noruec (Venstre)
 Loretta de Sponheim (1300-1346), comtessa de la Cambra de Sponheim